Sălcioara se poate referi la:

 una din următoarele localități din România
 Sălcioara, Buzău
 Sălcioara, Călărași
 Sălcioara, Dâmbovița, sat în comuna cu același nume
 Sălcioara (Mătăsaru), Dâmbovița
 Sălcioara, Ialomița, reședința comunei cu același nume
 Sălcioara, Prahova
 Sălcioara, Tulcea
 Sălcioara, Vaslui

 o plantă
 Elaeagnus angustifolia

Vezi și 
 Salcia (dezambiguizare)
 Sălcuța (dezambiguizare)

Toponime românești